Тения (, ) может означать:

 Тения — коммуна в вилайете Бумердес в Алжире.
 Тения — округ в вилайете Бумердес в Алжире.